Суперкубок Чилі з футболу 2020  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 березня 2020 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та володарем кубка Чилі клубом Коло-Коло.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2020
Чилі
Березень 2020
2020 в чилійському спорті